Geografie
La Rosita, een plaats in Texas
Nueva Rosita, een stad in Mexico
Rosita (Colorado), een spookstad in Colorado
Rosita (Nicaragua), een gemeente in Nicaragua
Rosita North, een plaats in Texas
Rosita South, een plaats in Texas

Overig
Rosita (film) (1923), een Amerikaanse stomme film
Rosita (album van André Moss) (1974), muziekalbum van André Moss
Rosita (single van André Moss) (1974), single van André Moss
Rosita (Vlaams tijdschrift)

Zie ook 
 Rosita (tijdschrift) (doorverwijspagina)